Die Abkürzung ECLA steht für:

 Die Europäische Patentklassifikation (European Classification System, ECLA)
 Extrakorporale Lungenunterstützung (extracorporeal lung assist, ECLA) in der Intensivmedizin, siehe Extrakorporale Membranoxygenierung

ECLA